Physella virgata är en snäckart som först beskrevs av Gould 1855.  Physella virgata ingår i släktet Physella och familjen blåssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåssnäckor
virgata